Dziewiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w niemieckim Oberstdorfie na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze i były jednocześnie pierwszymi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, które rozegrano 3 lutego wygrał Peter Prevc, natomiast w kwalifikacjach do drugiego z nich triumfował Maciej Kot. W pierwszym z konkursów indywidualnych zwyciężył Stefan Kraft, przed Andreasem Wellingerem i Kamilem Stochem. Drugi z konkursów indywidualnych rozegrany 5 lutego składał się z jednej serii (drugą odwołano ze względu na warunki atmosferyczne) wygrał ponownie Kraft, przed Wellingerem i Jurijem Tepešem.

Skocznia

Przed zawodami

Po zawodach

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie jest Michael Neumayer oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, jest Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmuje się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdza Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny 
Druga seria została odwołana

Klasyfikacje po zawodach w Oberstdorfie

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oberstdorf
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
2017 w Niemczech